Iegor Valerievitch Averine - en  et en anglais  - (né le  à Omsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'Avangard Omsk, il commence sa carrière au niveau senior dans la Pervaïa liga, le troisième échelon russe en 2006. Un an plus tard, il débute avec l'équipe première dans la Superliga.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Le , il marque son premier but en équipe de Russie senior lors d'une victoire 3-2 face à la Suède pour le compte de la Coupe Karjala.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| Avangard Omsk 2|| Pervaïa liga|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2006-2007|| Avangard Omsk 2|| Superliga|| 11|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Avangard Omsk || Pervaïa liga || 16|| 7|| 5|| 12|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2007-2008|| Avangard Omsk 2|| Superliga || 36|| 0|| 1|| 1|| 10|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Avangard Omsk || Pervaïa liga || 8|| 5|| 3|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Avangard Omsk || KHL || 10|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Avangard Omsk || KHL || 53|| 16|| 6|| 19|| 28|| 3|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2009-2010 || Omskie Iastreby || MHL || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2010-2011 || Avangard Omsk|| KHL || 46|| 5|| 5|| 10|| 20|| 14|| 2|| 4|| 6|| 4
|- 
| 2011-2012|| Avangard Omsk || KHL || 47|| 10|| 8|| 18|| 8|| 20|| 2|| 0|| 2|| 8
|-
| 2012-2013|| Lokomotiv Iaroslavl || KHL|| 49|| 11|| 7|| 18|| 22|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2013-2014 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 45|| 13|| 7|| 20|| 16|| 18|| 4|| 1|| 5|| 12
|-
| 2014-2015 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 59|| 16|| 21|| 37|| 20|| 6|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2015-2016 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 49|| 21|| 15|| 36|| 28|| 5|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 2016-2017 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 47 || 4 || 12 || 16 || 16 || 15 || 4 || 6 || 10 || 2
|-
| 2017-2018 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 53 	||8 || 14 || 22 || 16 || 7 ||	0 || 2 || 2 || 1
|-
| 2018-2019 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 57|| 13|| 13|| 26|| 10|| 8|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2019-2020 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL ||49 ||2 ||12 ||14 ||8 ||6 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
| 2020-2021 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL  || 48 || 9 || 11 || 20 || 6 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL  || 36 || 3 || 3 || 6 || 10 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2022-2023 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2011 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 3|| 2|| 5||6||  0|| align="left"| Médaille d'or

Références 

Naissance en août 1989
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Attaquant de hockey sur glace